Groton kan syfta på:

USA
 Groton (kommun, Connecticut)
 Groton (stad)
 Groton, Massachusetts
 Groton, New Hampshire
 Groton (kommun, New York)
 Groton (by)
 Groton, South Dakota
 Groton, Vermont

England
 Groton, Suffolk